Ludlow (tijdvak), geologisch tijdvak
 Ludlow (gietmachine), machine om krantenkoppen van loden letters te gieten
 Ludlow (Shropshire), plaats in Engeland
 Station Ludlow, een spoorwegstation aldaar
 Ludlow (West-Australië), plaats in West-Australië
 Ludlow (rivier), rivier in West-Australië, in het Nationaal park Tuart Forest

 Amerikaanse plaatsen:
 Ludlow (Californië)
 Ludlow (Colorado)
 Ludlow (Illinois)
 Ludlow (Iowa)
 Ludlow (Kentucky)
 Ludlow (Maine)
 Ludlow (Massachusetts)
 Ludlow (Missouri)
 Ludlow (Pennsylvania)
 Ludlow (South Dakota)
 Ludlow (Vermont)